Il singolare del torneo di tennis Luxembourg Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Rochus che ha battuto in finale George Bastl 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Olivier Rochus (primo turno)
 Jarkko Nieminen (semifinali)
 Christophe Rochus (Campione)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Gilles Müller (primo turno)
 Hyung-Taik Lee (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Luxembourg Challenger 2005